Bata peut faire référence à :

Entreprises 
 Bata, un des plus grands fabricants mondiaux de chaussures ;
 Bataville, ville-entreprise en Lorraine qui appartenait aux chaussures Bata ;
 le Bata Shoe Museum, musée consacré à l'histoire de la chaussure à Toronto.

Patronyme, voire prénom ou surnom 
 Bata († vers 364), de la province de Beit Garmaï, higoumène (abbé) en Perse, martyr par la main de zoroastriens, décapité lors de la persécution de Shapur II ; saint chrétien fêté le .
 Bata Živojinović (1933), acteur serbe ;
 Augustin Bata (1980), taekwondoïste français ;
 Tomáš Baťa / Thomas Bata (°1876 - + 1932), fondateur de l'entreprise Bata ci-avant ;
  (1914-2008), homme d’affaires et industriel canadien d’origine austro-hongroise.

Pseudonyme (surnom) 

 Agustín Sauto Arana dit Bata, footballeur espagnol (1908-1986).

Toponymes 

 Bata, ville de Guinée équatoriale ;
 Bata, ville de République centrafricaine ;
 Bata, commune de Roumanie.

Divers 
 Bata, divinité dans la mythologie égyptienne ;
 batá, tambour sacré pour la religion yoruba ;
 les Bata, peuple d'Afrique centrale ;
 le bata, langue tchadique parlée principalement au Nigeria.

Références